174515 Pamelaivezic è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2003, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,0461076 UA e da un'eccentricità di 0,1519847, inclinata di 6,74150° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Pamelaivezic
Corpi celesti scoperti nel 2003